Municipio de Powell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Powell (condado de Craighead, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Craighead.
 Municipio de Powell (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.
 Municipio de Powell (condado de Comanche, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Comanche.
 Municipio de Powell (condado de Marquette, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Marquette.